Befehlswagen bezeichnet:
 Einsatzleitwagen der Feuerwehr, des Kastrophenschutzes, der Polizei und anderer Hilfskräfte
 Wendezugbefehlswagen an der Spitze eines Wendezuges zur indirekten Steuerung des Triebfahrzeugs am Zugschluss
 Panzerbefehlswagen, Fahrzeug für Kommandeure der Panzerverbände; siehe Abschnitt Panzerbefehlswagen im Artikel Panzerkampfwagen III